Ojo de perdiz puede referirse a:
Botánica
 El nombre común de la planta Adonis annua.
 El nombre común de la planta Adonis vernalis.
 El nombre común de la planta Adonis aestivalis.
 El nombre común de la planta Adonis microcarpa.
Petrografía
 El patrón de interferencia a la luz polarizada característico de la mica, denominado Extinción en ojo de perdiz